Мечников Лев Ілліч (1838—1888) — швейцарський географ і соціолог російського походження, брат Іллі Ілліча Мечникова.
 Мечников Ілля Ілліч (1845—1916) — український, російський і французький науковець, один з основоположників еволюційної ембріології, імунології та мікробіології, Лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології 1908 року «За вивчення імунної системи».